Simionovici este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Teofil Simionovici (1864–1935), politician austriac și român, deputat în Dieta Bucovinei.
 Alexandru Simionovici (n. 1944), deputat român.